Arenzana de Abajo är en kommunhuvudort i Spanien. Den ligger i provinsen Provincia de La Rioja och regionen La Rioja, i den norra delen av landet,  km norr om huvudstaden Madrid. Arenzana de Abajo ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Arenzana de Abajo är kuperad åt sydost, men åt nordväst är den platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km söder om Arenzana de Abajo. Runt Arenzana de Abajo är det mycket glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Nájera,  km norr om Arenzana de Abajo. Trakten runt Arenzana de Abajo består till största delen av jordbruksmark.

Kustklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar 

 

Orter i La Rioja, Spanien